Schilde est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Schilde est une commune belge en province d'Anvers ;
 , village de la commune allemande de Weisen dans le Land de Brandebourg.

Hydronyme 
 , rivière d'Allemagne dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Patronyme 
 Barons de Schilde, famille de la noblesse belge ;
 Gaston, Baron van de Werve et de Schilde (1867-1923), noble et homme politique belge.

Homonymie
Patronyme allemand